Луангпхабанг — топоним.

 Луангпхабанг — город в Лаосе, был также столицей одноимённого королевства, в настоящее время - административный центр провинции Луангпхабанг. 
 Луангпхабанг (королевство) — королевство, которое выделилось из королевства Лансанг в 1707 году (два других отделившихся королевства: Тямпасак и Вьентьян). 
 Луангпхабанг (провинция) — провинция (кхвенг) на севере Лаоса.